Серитос Бланкос има више значења:

 Серитос Бланкос (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серитос Бланкос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос Бланкос (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос Бланкос (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику